Sara Felloni (1972-), une coureuse cycliste italienne
  (1768-1810), cavalier professionnel italien
 Tony Felloni, un trafiquant de drogue

Références